Закон о гражданстве Бутана может значить:
 Закон о гражданстве Бутана (1958)
 Закон о гражданстве Бутана (1985)